Dimmossor (Brachydontium) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Fürnr.. Enligt Catalogue of Life ingår Dimmossor i familjen Seligeriaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Seligeriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor